La FAW Championship South & Mid es una de las ligas regionales que conforman el Campeonato FAW, la segunda división de fútbol en Gales.

Historia 
La liga fue creada en el año 2019 para reemplazar a la Welsh Football League First Division como segunda división en Gales y la conforman los equipos del sur de Gales en su mayoría, es de categoría semiprofesional y el campeón logra el ascenso a la Welsh Premier League.

Los peores tres equipos de la temporada descienden a la Liga Uno FAW, la tercera división nacional que iniciará en la temporada 2020/21.

Participante 2022-23 

 Abergavenny Town
 Afan Lido F.C. 
 Ammanford A.F.C. 
 Barry Town United
 Briton Ferry
 Cambrian & Clydach Vale
 Carmarthen Town
 Cwmbran Celtic F.C.

 Goytre United
 Llanelli Town
 Llantwit Major F.C.
 Pontardawe Town
 Swansea University F.C.
 Taffs Well F.C.
 Trefelin B.G.C.
 Ynyshir Albions

Véase también 
 Welsh Football League First Division

Referencias 

Campeonato FAW